Волотовское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Белгородская область 
 Волотовское сельское поселение — входит в Чернянский район

Новгородская область 
 Волотóвское сельское поселение — упразднённое, до 12 апреля 2010 года входило в Волотовский район
 Вóлотовское сельское поселение —  упразднённое, до 1 апреля 2014 года входило в Новгородский район

См. также 
 Сельское поселение Волот

 Волотовский сельсовет